Rabka-Zdrój – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim
 Rabka-Zdrój – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim
 Rabka-Zdrój – przystanek kolejowy w Rabce-Zdroju, w województwie małopolskim